Carl Posse kan syfta på bland andra:

 Carl Posse (1687–1737)
 Carl Posse (1719–1791)
 Carl Posse (1869–1945)